Osoby o tym nazwisku:
 César Alcides Balbín Tamayo – rzymskokatolicki duchowny
 Emiliano Tamayo – kubański zapaśnik
 Franz Tamayo – boliwijski polityk, pisarz, poeta i publicysta
 Victor Antonio Tamayo Betancourt – rzymskokatolicki duchowny